Observatory steht für:
 Observatory (Bristol), Bauwerk in Clifton, Bristol, England
 Observatory (Kapstadt), Ortsteil in Kapstadt, Südafrika
 Observatory (Gauteng), Ortsteil in Johannesburg, Südafrika 
 Observatory (Pferd), Rennpferd
 The Observatory (Zeitschrift), Astronomiezeitschrift

Siehe auch:
 Observatorium